Куевас има више значења:

 Куевас, Уачимоле де Куевас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куевас (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куевас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куевас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику